Le Marin Shadok est un personnage de dessin animé créé par Jacques Rouxel, faisant partie des Shadoks.

Description 
Le Marin Shadok est un shadok bleu portant un béret bleu à pompon rouge de matelot et un cache sur son œil gauche, perdu paraît-il durant la bataille de Lépante, durant son mémorable combat contre les moulins à eau.

On le voit assez souvent une bouteille à la main.

C'était un ancien quartier-maître pirate qui avait mal tourné. Contrairement aux gens de son espèce qui passent généralement leur temps à introduire des petits bateaux dans une bouteille, lui, il introduisait des bouteilles dans son petit bateau. Il parlait par maximes (et quelquefois même en anglais). 
C'est lui qui disait par exemple : Dans la marine on ne fait pas grand-chose mais on le fait de bonne heure.
Et en effet, il partait dès potron-minet soi-disant pour aller voir ou était le vent. Mais le soir quand il revenait, il avait complètement oublié, et il disait qu'il était sous l'influence....en réalité il était tout simplement pris de boisson.

Fonction 
Le Marin Shadok est « poète en météorologie », « planteur de phares », « contrôleur des vents et marées » et « dompteur de goémon ». Il cultive en effet le goémon pour en faire une liqueur dont il se nourrit exclusivement, ce qui fait qu'il est assez souvent « goémoné », c'est-à-dire pris de boisson.

Il est également l'inventeur du système qui consiste à récupérer l'eau qui se trouve derrière le bateau pour la remettre devant le bateau, système employé pour traverser le cosmos jusqu'à la planète gibi.

Notes et références 

Shadok
Les Shadoks
Personnage d'animation français